Anton Dermota ist der Name folgender Personen:

* Anton Dermota (Politiker) (1876–1914), slowenischer Politiker und Jurist
 Anton Dermota (Sänger) (1910–1989), slowenischer Opernsänger (Tenor)